«Борем Вуд» () — английский футбольный клуб из Боремвуда, графство Хартфордшир. Образован в 1948 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Медоу Парк». В настоящий момент выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История 
Клуб был образован в 1948 году путём объединения двух клубов: «Борем Роверс» () и «Роял Риторнез» (). Клуб выступал в лигах Мид-Хартс и Партенона, после чего присоединился к Афинской любительской лиге (), выиграв её в сезоне 1973/74.

В 1977 году клуб вышел в Истмийскую Премьер-лигу, после чего выступал в ней более 27 лет. В 2004 году после реорганизации футбольной пирамиды Англии «Борем Вуд» стал участником Южной футбольной лиги, в которой команда одержала победу в сезоне 2005/06, после чего вернулась в Истмийскую лигу.

В 2010 году «Борем Вуд» выиграл плей-офф лиги и в первый раз в своей истории получил повышение в Южную конференцию.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Хартфордшира
Клубы Национальной лиги Англии